

Медвідь Федір Михайлович 
Відомий політолог, учений у галузі історії, філософії, політології і праваї. Професор кафедри теорії держави і права та конституційного права Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП) (з 2013 р.), професор кафедри політології Українсько-Арабського інституту міжнародних відносин і лінгвістики ім. Аверроеса, заступник директора, в.о. директора (МАУП) (2009-2012), старший науковий співробітник факультету податкової міліції Академії ДПС України, доцент, заступник завідувача кафедри з наукової та фахової роботи цивільно-правових та господарсько-правових дисциплін юридичного факультету Національного університету ДПС України (2001 - 2009). Кандидат філософських наук (1985),доцент (2010), професор кафедри соціології та політології Міжнародної кадрової Академії МАУП, доктор наук в галузі політології (2015), Дійсний член Міжнародної академії безпеки життєдіяльності (з 2005 р.), член Спілки юристів України (з 2001), заступник Голови Спілки юристів України у Київській обл. (з 2016 р.), член Історико-філософської секції Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові (з 1997 р.), член Української асоціації письменників (з 2015 р.), член редакційної ради незалежного політологічного журналу «Український час» (1993 - 1995), член ініціативної групи по створенню Конгресу української інтелігенції Львівщини(1996), член Президії і Співголова  Секретаріату Крайової ради, член Центральної Координаційної Ради Всеукраїнського об’єднання «Порузуміння», політичний оглядач радіо «Незалежність», Всесвітньої служби радіо Україна, постійний експерт молодіжної телепрограми «Аудиторія»(1996 -1997),   член редколегії наукового журналу «Анали юридичної історії» (з 2017), член Національної спілки краєзнавців України (з 2019). 

Народився 3 cічня 1957 року,  місто Зборів, Зборівського району, Тернопільської області

Є продовжувачем традицій Львівсько-Варшавської філософської школи Казиміра Твардовського і сьогоднішніх її сподвижників (Петрушенка В.Л., Карівця І.В., Гончаренко О.А. та ін.), історико-правничої школи історичного та юридичного факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка (Кісь Я.П, Дашкевич Я.Р., Ісаєвич Я.Д., Рабінович П.М., Нор В.Т., Костицький М.В., Костицький В.В. та ін.) та  школи національної безпеки Інституту права Міжрегіональної академії управління персоналом (Кислий А.М., Заросило В.О., Стрельбицький М.П., Гордієнко С.Г. та ін.).

Наукова діяльність 
Галузь наукових інтересів -  політико-правові проблеми державотворення в Україні, філософія політики та права, українознавство, проблеми національних інтересів, національної безпеки України,  проблеми децентралізації та модернізації українського суспільства. Член спеціалізованої вченої ради МАУП з соцально-політичних наук (2010 -2016). Член редколегій часописів:  незалежного політологічного журналу «Український час» (1993 - 1995), відповідальний редактор  Вісника Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України (1997 - 2001), член редколегії науково-практичного журналу «Трипільська цивілізація» (2012), член редколегії наукового журналу «Анали юридичної історії» (з 2017) та ін.

Науковий і творчий доробок вченого складає понад 700 наукових і навчально-методичних праць, опублікованих в Польщі, Литві, Латвії, Росії, Казахстані, Узбекестані, Білорусії, Молдові,  Болгарії, Англії, Франції, Канаді, США, Японії, Німеччині, Португалії, Іспанії, Італії, Грузії, Словенії, Румунії, Швеції, Угорщині та ін., зокрема 4 монографії та  20 навчальних посібників.

Під керівництвом Ф. М. Медвідя  підготовлено 7 докторів філософії (Ph.D) в галузі права, політології, державного управління.

Основні праці 
- Основи політології: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей. Ч.ІІ. - Львів: Львівська політехніка, 1994.;

- Політологія. Збірник навчальних програм (гуманітарні; фундаментальні та професійноорієнтовані дисципліни). – Львів: МІПК ДУ „Львівська політехніка”, 1997; 

- Українська національна ідея та процес державотворення в Україні. Наукове видання. -Львів: Сполом, 1998;

- Церква і соціальні проблеми. Екологія, економіка і християнська мораль: українська дійсність і перспективи. – Львів: Місіонер, 2000.;

- Ораторське мистецтво правників. Навчальний посібник. – К.: Міленіум, 2005.;

- Політологічний словник: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. М.Ф.Головатого та О.В.Антонюка. – К.: МАУП, 2005.;

- Українська перспектива: свідомісні та соціокультурні виміри. - К.: Українська Видавнича Спілка, 2005.;

- Громадсько-політична діяльність Володимира Винниченка (до 125-річчя від дня народження)/ Збірник статей. – К.: ІПіЕНД, 2006.; 

- Еліти і цивілізаційні процеси формування націй.- К., 2006. – Т.2. ;

-  Нотаріальний процес в Україні. Навчальний посібник / За ред. Ф.М.Медвідя. – К.: Атіка, 2006.;

- Конституційні засади державотворення і право творення в Україні: проблеми теорії і практики: До 10-річчя Конституції України і 15-ї річниці незалежності України. Зб.наук.статей / За ред Ю. С. Шемшученка; Упор.І.О.Кресіна, В.П.Нагребельний, Н.М.Пархоменко. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2006.;

- Київські полоністичні студії. Європейський вимір української полоністики. – Том ІХ. – Київ: КНУ, 2007.;

- Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. – К.: Український центр політичного менеджменту, 2008. – Спецвипуск: Політичний менеджмент.;

- Політична енциклопедія. Редкол: Ю.Левенець (голова), Ю.Шаповал (заст..голови) та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2011.; 

- Студії з україністики. Випуск ХУІ: збірник праць на пошану професора, академіка Національної академії мистецтв України Ростислава Пилипчука / передмова і заг.ред.Р.Радишевський. – К.: Талком, 2016.;

- Правозахисні органи та правозахисна діяльність в Україні. Посібник для вищих навчальних закладів. За заг ред. док.юрид. наук, проф.. В.О.Заросила та док.юрид.наук, проф.. А.М.Кислого. – Київ: «Вид-во Людмила», 2019.;

- Ювілейний збірник наукових праць на пошану професора Володимира Семеновича Кульчицького з нагоди 100-річчя від дня народження/ Редколегія:  І. Й. Бойко(голова), Б. Й. Тищик, М. М. Кобилецький, А.В.Кольбенко,.М.Федущак-Паславська, Л.Е.Шевчук; за редакцією доктора юридичних наук, професора І. Й. Бойка. – Львів : ЛНУімені Івана Франка, 2019.;

- Гетьманська Україна між Польщею, Росією та Туреччиною. Монографія. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019.;

- Філософські діалоги’2019 // Філософія в Академії: її досягнення, проблеми, перспективи (до 100-річчя НАН України). Збірник наук. праць. – К., 2019.;

- Біленчук П.Д., Кобилянський О.Л., Малій М.І., Перелигіна Р.В., Тарасевич Т.Ю.[та ін.]. Електронне суспільство. Електронне право. Кібербезпека: стратегія розвитку інноваційної ери. Монографія. За заг.ред.П.Д.Біленчука і Т.Ю.Тарасевич. – Київ: УкрДГРІ, 2020.;

- Політичні трансформації  сучасного суспільства: колективна монографія / за  наук. редакцією Т. Шаравари.Київ: Видавництво Ліра-К, 2021.;

- Забезпечення національної безпеки за основними напрямами життєдіяльності України: навч.пос.: у 2-х ч.: Ч.І./ В.А. Омельчук, М.П.Стрельбицький, С.Г.Гордієнко та ін.: за заг.ред. А.М.Кислого,і М.П.Стрельбицького. К.: МАУП, 2021.;

- Децентралізація публічної влади в Україні у контексті зарубіжного досвіду та євроінтеграційних процесів: колективна монографія / За наук.ред.проф. О.В. Батанова, доц. Р.Б. Бедрія; передмова академіка НАН України Ю.С. Шемшученка. Львів: СПОЛОМ, 2021.;

- Прокуратура України: посібник для закладів вищої освіти / за заг.ред.д.ю.н.,проф. В.О Заросила та д.ю.н., проф.А.М. Кислого,к.ю.н, Ю.Г. Севрука. Київ : «Видавництво Людмила», 2022.;

- Національна поліція України. Навчальний посібник для закладів вищої освіти / за заг.ред. проф. В.О. Заросила та проф. А.М. Кислого. – К.: «Вид-во Людмила», 2022 та ін.

Науковий внесок 
Науковий внесок  професора Федора Медвідя у розвиток вітчизняної науки полягає в тому, що ним запропоновано:

-упорядкувати категоріально-понятійний апарат політико-правової науки стосовно аналізу системи національної безпеки (Медвідь Ф.М. Національна безпека України: нормативно-правове забезпечення /Ф.М.Медвідь, Т.О. Курчина, А.І.Твердохліб// Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (30 листопада 2018 року). – К.: ФОП Кандиба Т.П. 2018.С.355-357; Медвідь Ф.М. Адміністративно-правова доктрина про загальні положення національної безпеки України /Ф.М.Медвідь, Я.Б.Мельниченко, А.І.Твердохліб // International scientific and practical  conference «Legal practice in EU countries and Ukraine at the modern stage»:Conference proceedings, Januarry 25-26, 2019, Arad: Izdevnieciba «Baltija Publishing»,С.399-402; Медвідь Ф.М. Національні цінності як фундаментальні основи національної безпеки держави /Ф.М.Медвідь, М.В. Урбанський, П.М. Давидюк // Проблеми  модернізації України :  [зб.  наук. пр.] /  МАУП.  - К.:МАУП, 2008 -Вип. 10: Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. “Розвиток української  держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів” м. Київ, МАУП,19 березня 2020 р. / редкол. : М. Н. Курко (голова) [та ін.]. - 2020.С.188-190;  Медвідь Ф.М. Децентралізація публічної влади в умовах становлення національної безпеки України /Ф.М.Медвідь, М.Ф.Чорна, П.М.Давидюк, В.В.Шеленговський // The  9th  International  scientific  and  practical  conference  “Perspectives   of world science and education” (May 20-22, 2020) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2020.С.699-713; .Fedir M. Medvid. Philosophical problems of human being in the legal environment in Ukraine / Volodymyr O. Zarosyilo, Oleksandr I. Kozachenko, Fedir M. Medvid, Mykhaylo M. Nikonov, Vitalii V. Zfrosylo //ASTRA Salvensis, Supplement no. 1, 2020. С.123-130; Медвідь Ф.М. Проблеми децентралізації публічної влади в контексті національної безпеки України // Децентралізація публічної влади в Україні у контексті зарубіжного досвіду та євроінтеграційних процесів: колективна монографія / За наук.ред.проф. О.В.Батанова, доц. Р.Б.Бедрія; передмова академіка НАН України Ю.С.Шемшученка. Львів: СПОЛОМ, 2021. С.67-83; Медвідь Ф.М. Конституційно-правова доктрина про загрози і небезпеки національній безпеці України /Ф.М.Медвідь, М.В. Урбанський, К.В. Боршиполець, Ф.С.Височін , В.М.Воробей, В.Л.Кузьменко // The 1 st International scientific and practical conference “Innovations and prospects of world science” (September 8-10, 2021) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2021.С.401-408; Медвідь Ф.М. Національна безпека України як цінність / Ф.М.Медвідь, М.Ф.Чорна // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 93-річчю з дня народження члена-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (21 травня 2022 року). – Харків, 2022.С.180-184; Медвідь Ф.М. Національна безпека України в умовах деокупації: актуальні проблеми /Ф.М.Медвідь, М.Ф.Чорна // Політологічні читання імені професора Богдана Яроша : зб. наук. пр. та навч.-метод. праць / за заг. ред. В. І. Бортнікова, О. Б. Ярош, Я. Б. Яроша. − Луцьк : Вежа-Друк, 2022. – Вип. 11. С.100-108; Медвідь Ф.М. Конституційно-правова доктрина України про засади організації та здійснення публічної влади після деокупації / Ф.М.Медвідь, М.Ф.Чорна , М.В.Урбанський // Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. У трьох томах, м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 15-28 квітня 2022 р.; ред. колегія : І.О. Дегтярьова, В.С. Куйбіда, П.М. Петровський та ін., уклад. Т.О. Мельник. Т. 1. К. : ДЗВО «УМО» НАПН України, 2022. С.83-87; . Медвідь Ф.М. Національна безпека України в умовах деокупації// Трансформація суспільних відносин в Україні в умовах децентралізації публічної влади (соціально-філософський та політологічний аспект): щорічник наукових праць студентів та викладачів кафедри політології та філософії Західноукраїнського національного університету / відп. ред. В.П. Чолач (Гончарук). – Тернопіль: ЗУНУ, 2022. С.41-44;   Медвідь Ф.М. Національна безпека і національні інтереси України у світі, що змінюється /Ф.М. Медвідь, В.Х.Дієго Доносо, Рзаєв Ільхам Сахіб Огли // Наукові праці  МАУП /редкол.: А.М.Подоляка (голов.ред.) [та ін.].  –К.: МАУП, 2001. – Вип.3(30). – К.: ДП «Вид.дім «Персонал». – 2011.С. 42- 45;  Медвідь Ф.М. Національна безпека і національні інтереси України в глобалізованому світі Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С.245-253); Медвідь Ф.М.Історична пам'ять як важливий чинник національної безпеки України /Ф.М.Медвідь, Т.О. Курчина, А.І. Твердохліб // Історичні і політологічні дослідження. Науковий журнал. Спеціальний випуск: доповіді на Міжнародній науково-практичній конференції «Тансформація історичної пам’яті». –Вінниця: Донецький національний ун-тет імені Василя Стуса, 2018.С.266-276;

-визначення терміну «національний інтерес», розкрито політико-правові засади його генези і становлення (Медвідь Ф.М. Політико-правові засади концепції національних інтересів України // Політичний менеджмент. – 2007. - № 6.С.66-73; Медвідь Ф.М. Національні інтереси України в контексті державотворення та націєтворення: політико-правові засади// Розвиток демократії та демократична освіта в Україні. ІУ Міжнародна конференція, м.Ялта, 28-30 вересня 2006 року. – К., 2007.С.400-404; Медвідь Ф.М. Національні інтереси України: виклики, небезпеки, загрози// Юридичний вісник України. – 2008. - №34. – 23-29 серпня;  Медвідь Ф.М. Політичний менеджмент: організаційно-правові засади управління процесом становлення системи національних інтересів України // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. – К.: Український центр політичного менеджменту, 2008. – Спецвипуск: Політичний менеджмент.С.177-186;  Медвідь Ф.М. Історія і теорія становлення системи національних інтересів України: правові колізії// Наукові записки Інституту політології і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2008. - Вип..42(підсекція « Курасівські читання».С.210-221;  Медвідь Ф.М. Система національних інтересів України: питання історії та теорії // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, соціологія, філософія. Випуск 13. – Ужгород: Вид-во Уж НУ „Говерла”, 2009.С.45-49;  Медвідь Ф.М. Національні інтереси України в системі міжнародних відносин /Ф.М.Медвідь, М.Ф.Медвідь // Актуальні питання реформування правової системи України: Збірник наукових статей за матеріалами УІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк, 4-5 червня 2010 р./ Укладач Вознюк Н.І., Т.Д. Климчук, Крисюк Ю.П., Старко О.Л., Старчук О.В., Шевчук І.М., Чупринський Б.О. - Луцьк: Волинська обласна друкарня,  2010.С.237-240;

Медвідь Ф.М. Категорія «національні інтереси» в системі політичної науки // Методологія політичної науки: матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Перші методологічні читання / Укл.Денисенко В.М., Угрин Л.Я. – Львів: ЛНУ, 2010.С.59-61; Медвідь Ф.М.Національна безпека і національні інтереси України у світі, що змінюється / Ф.М. Медвідь, В.Х.Дієго Доносо, Рзаєв Ільхам Сахіб Огли // Наукові праці  МАУП /редкол.: А.М.Подоляка (голов.ред.) [та ін.].  –К.: МАУП, 2001. – Вип.3(30). – К.: ДП «Вид.дім «Персонал». – 2011. С. 42-45; Медвідь Ф.М. Національні інтереси України в умовах пост біполярного світу // Україна як геополітична реальність: політика, економіка, право: Матеріали УІ Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, МАУП, 29 березня 2012 р./ редкол.: А.М.Подоляка (голов.ред.), М.Ф.Головатий (заст..гол.ред.), Ф.М.Медвідь (заст..гол.ред.), А.А.Ігнатченко (відп.ред). –К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2012.С.64-73;  Медвідь Ф.М. Національна безпека і національні інтереси України в глобалізованому світі Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск.С.245-253.);

-обгрунтовання  місця і ролі національної ідеї в структурі національної безпеки України (Медвідь Ф.М.Українська державницька ідея Івана Франка: сучасне прочитання /Ф.М.Медвідь, Т.О.Курчина, А.І.Твердохліб // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2017. – Ч.28. С.217-224; Медвідь Ф.М. Філософсько-правовий вимір ідеї соборності України // Ф.М.Медвідь, А.І.Твердохліб, М.В.Урбанський // Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму. Матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. Івано-Франківськ, 16-17 квітня 2021 р./ О.М. Сич. Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2021.С.93-98; Медвідь Ф.М. Проект слов’янського союзу Кирило-Мефодієвського товариства: історіософсько-правові засади (до 175-річчя заснування)/ Ф.М.Медвідь, А.І.Твердохліб, М.В.Урбанський// Круглий стіл з наноди 175-річчя заснування Кирило-Мефодіївського товариства, 17 грудня 2020 р. Тези доповідей. – Київ: ІІ НАН України, 2021. С.23-26;   Медвідь Ф.М. Взаємозв’язок національної і релігійної ідеї в контексті релігійно-духовного життя України// Вісник УАДУ. – К.: Вид-во УАДУ, 2003. - №1.С.363-368;   Медвідь Ф.М. Українська національна ідея в контексті релігійного життя періоду політичної модернізації// Вісник Львівського університету. Філософські науки. - 2003. – Вип..5.С.346-351; Медвідь Ф.М. Національна ідея в системі соціокультурних вимірів української перспективи // Політологічний вісник. Збірник наукових праць. – К.:ТОВ „ХХШ СТОЛІТТЯ: ДІАЛОГ КУЛЬТУР”, 2004.- Вип.17.С.52-60; Медвідь Ф.М. Українська національна ідея як детермінанта державотворчих процесів// Політичний менеджмент. – 2005. - № 1 (10).- 2004.С.35-43; Медвідь Ф.М. Національна ідея в системі соціокультурних вимірів української перспективи// Українська перспектива: свідомісні та соціокультурні виміри. - К.: Українська Видавнича Спілка, 2005.С.280-288; Медвідь Ф.М. «Ідеал національної самостійності» Івана Франка в контексті зростання політичної суб’єктності сучасної української нації// Іван Франко і Митрополит Андрей: Мойсеї українського народу. Міжнародна наукова конференція 1 грудня 2006 року. – К.: ПП Сергійчик М.І., 2006.С.29-40; Медвідь Ф.М. «Ідеал національної самостійності» Івана Франка в контексті Універсалу національної єдності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.. І.Ф.Кураса НАН України: Збірник наукових праць. – К:ІПіЕНД, 2007.- Вип.. 34. (підсекція «Курасівські читання»).С.394-405; Медвідь Ф.М. Ідея національного поступу у творчості Івана Франка // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня -1 жовтня 2006 р.) – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – Т.1.С.80-86; Медвідь Ф.М. Українська національна ідея як духовна детермінанта державотворчих процесів в Україні // Актуальні проблеми міжнародної безпеки: український вимір: Матеріали круглих столів та конференцій, проведених Національним інститутом проблем міжнародної безпеки впродовж 2008-2009 років / Національний інститут проблем міжнародної безпеки. – К.: ВД «Стилос», 2010.С.236-247; Медвідь Ф.М. Українська національна ідея як державотворча детермінанта: питання теорії та історії/ Ф.М.Медвідь, А.М.Медвідь // Українознавчий альманах. Випуск 2. – К: ВПЦ «Київський університет», 2010. С.36-39;  Медвідь Ф.М. Українська національна ідея в структурі забезпечення національної безпеки / Ф. М.

Медвідь, Доносо Варгас Сантьяго Феліпе, М.Ф. Чорна // «Національна ідея та правосвідомість в умовах трансформації сучасного українського суспільства» : Збірник доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції / Міністерство освіти і науки України, Національний університет державної податкової служби України. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016.С.22-24;); Медвідь Ф.М.  Історіософська концепція Пантелеймона Куліша в контексті українського національного відродження / Ф.М.Медвідь, А.І.Твердохліб // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.- К, 2019. – Вип. 29.С.249-263; Медвідь Ф.М.Заснування і становлення Наукового товариства ім. Т. Шевченка як важливий чинник консолідації українства // Історія науки і техніки: Збірник наукових праць / Гол. ред. О.Я. Пилипчук. – К.: Вид-во ДЕТУТ, 2016. – Вип. 9.С.158-164; Медвідь Ф.М. Пророк національного відродження. Політико-правова доктрина Тараса Шевченка // Юридичний Вісник України. Загальнонаціональна правова газета. – 2014. - № 9 (974). – 1-7 березня.

- дослідженння  структури і системи забезпечення національної безпеки України як соціальної правової держави (Медвідь Ф.М. Трансформація політичної системи в умовах становлення правової держави в Україні/Ф.М.Медвідь, А.І.Твердохліб, М.В.Урбанський // Політичні трансформації  сучасного суспільства: колективна монографія / за наук. редакцією Т. Шаравари.Київ:  Видавництво Ліра-К, 2021.С.32-42; Медвідь Ф.М. Політична система в умовах становлення правової соціальної держави в Україні / Ф.М.Медвідь, А.А.Маркелова, К.В. Боришполець  О.А.Висоцька, В.Л.Кузьменко., О.М.Суярко  // The 6th International scientific and practical conference “European scientific discussions” (April 25-27, 2021) Potere della ragione Editore, Rome, Italy. 2021.С.522-529;.  Медвідь Ф.М. Звичаєве «козацьке» право Запорозької Січі/ Ф.М.Медвідь, А.А.Маркелова, М.В.Урбанський, О.А.Висоцька //. The 10th International scientific and practical conference “Actual trends of modern scientific research” (May 9-11, 2021) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2021.С.406-413; Medvid F. Interesy narodowe i priorytety geopolityczne Ukrainy - zarys tematyki // Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno- politologiczne – 2006. - №2.С.59-66.; Медвідь Ф.М. Національні інтереси України в умовах становлення стратегії національної безпеки та трансформації політичної системи // Віче. – 2007. - № 16 (205).С.18-20;);

-осмислення становлення стратегії національної безпеки України (Медвідь Ф.М. Децентралізація публічної влади в умовах введення в дію Стратегії національної безпеки України / Ф.М.Медвідь, А.І.Твердохліб, М.В. Урбанський, Р.О.Марченко // Просторове планування: містопланування, архітектура, політичні  та  соціокультурні засади.  Зб. наук. пр. Вип. І. В 2-х  ч. Київ–Тернопіль :«Бескиди», 2020. Частина 1. С.231-240; Медвідь Ф.М. Формування стратегії, тактики і мистецтва забезпечення національної безпеки України: національні інтереси, пріоритети, тенденції /Ф.М.Медвідь, П.Д.Біленчук // Біленчук П.Д., Кобилянський О.Л., Малій М.І., Перелигіна Р.В., Тарасевич Т. Ю. [та ін.]. Електронне суспільство. Електронне право. Кібербезпека: стратегія розвитку інноваційної ери. Монографія. За заг.ред.П.Д.Біленчука і Т.Ю.Тарасевич. – Київ: УкрДГРІ, 2020. С.103-113; Медвідь Ф.М. Діяльність політичних еліт і лідерів у реформуванні політичної системи України в умовах становлення стратегії національної безпеки // Наукові записки / Редкол.: Ю.А.Левенець (голова) та ін. Вип.36: Курасівські читання – 2007. – К.: Знання України, 2007.С.300-306;); Медвідь Ф.М. Національні та національно-державні інтереси України в системі міжнародної безпеки / Ф.М.Медвідь, А.І.Твердохліб, М. В. Урбанський  // The 9th International  scientific and practical   conference   “Scientific  achievements of modern society” (April 28-30, 2020) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2020.С.724-734;

-окреслення пріорітетів державної політики національної безпеки України (Медвідь Ф.М. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний як фундатор геополітичної доктрини України (до 400-річчя Хотинської битви) / Ф.М.Медвідь, М.Ф.Чорна // Боротьба українського народу за ідентичність та державність через призму століть (до 400- річчя Хотинської битви та 100-річчя національно-визвольного руху на територіях Поділля початку 20-х років ХХ століття)/ Матеріали міжрегіональної історико-краєзнавчої конференції. З грудня 2021 р., м.Бар Вінницької області. – Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2022.С.27-34; Медвідь Ф.М. Політико-правові засади становлення концепції національних інтересів України в умовах трансформаційних процесів на постсоціалістичному просторі // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, соціологія, філософія. Випуск 5-6. – Ужгород: Вид-во Уж НУ „Говерла”, 2007. С.183-189; Медвідь Ф.М. Небезпеки і загрози національним інтересам України у двосторонніх відносинах з Російською Федерацією // Актуальні проблеми міжнародної безпеки: український вимір: Матеріали круглих столів та конференцій, проведених Національним інститутом проблем міжнародної безпеки впродовж 2008-2009 років / Національний інститут проблем міжнародної безпеки. – К.: ВД «Стилос», 2010.С.45-49;);

-осмислення національної безпеки України в умовах глобалізаційних викликів сучасності (Медвідь Ф.М. Національні інтереси як стратегічні завдання зовнішньої політики України /Ф.М.Медвідь, А.І. Твердохліб, М.В.Урбанський // Україна і  світ: теоретичні та  практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали   Міжнар.  наук.-практ.  конф.,   м.  Київ,  8–9  квіт. 2020 р. / М-во  освіти і науки України,  Київ.   нац. ун-т культури   і мистецтв;   редкол.:  М. М. Поплавський   (голова),

Костиря І. О. (заст. голови) [та ін]. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2020. С.239 -245; Медвідь Ф.М. Національно-державні інтереси та геополітичні пріоритети України в контексті глобалізації та євроінтеграції// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – Вип.70.- 72. – 2004.С.52-54; Медвідь Ф.М. Національні інтереси України та їх пріоритети в умовах глобалізованого світу: небезпеки та загрози // Сучасні виклики для України у сфері політики, економіки та права в умовах глобалізації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: в 2 ч. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2010. – Ч.І.С.332-336; Медвідь Ф.М. Стратегічне партнерство України і Польщі в умовах багатополярного світу // Наукові праці МАУП / Редкол.: А.М. Подоляка (гол.ред.) [та ін.]. –К.: МАУП, 2001. – Вип.1(28). -  К.: ДП «Вид.дім «Персонал», 2011.С.33-38;);

-осмислення євроатлантичного виміру національної безпеки України (Медвідь Ф.М. Національна безпека України в умовах формування європейської системи колективної безпеки // Україна в нових реаліях: політичні, економічні та правові орієнтири розвитку: збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17 травня 2011 року / Національний університет ДПС України, НДІ фінансового права. – К.: Алеута, 2011.С.93-98; Медвідь Ф.М. Національні інтереси України та їх пріоритети в умовах глобалізованого світу: небезпеки та загрози / Ф.М.Медвідь, Р.І.Буга// Наукові праці МАУП /Редкол.: В.Б.Захожай (гол.ред.) [та ін.]. –К.: МАУП,2001. – Вип. 3(26). -  К.: ДП «Вид.дім «Персонал», 2010. С.112-117; Медвідь Ф.М. Небезпеки і загрози національним інтересам України у двосторонніх відносинах з Російською Федерацією // Актуальні проблеми міжнародної безпеки: український вимір: Матеріали круглих столів та конференцій, проведених Національним інститутом проблем міжнародної безпеки впродовж 2008-2009 років / Національний інститут проблем міжнародної безпеки. – К.: ВД «Стилос», 2010.С.45-49;);

- аналіз економічної безпеки України в контексті небезпек і загроз національним інтересам України (Медвідь Ф.М. Економічна безпека: небезпеки і загрози національним та національно-державним інтересам України // Вісник УАДУ. – К.: Вид-во УАДУ, 2003. – №2. С.354-359; Медвідь Ф.М. Економічна безпека України крізь призму небезпек і загроз національним та національно-державним інтересам України: політико-правові засади// Малий і середній бізнес. Економіко-правовий науково-практичний журнал.– 2003. - № 1-2.С.22-30;   Медвідь Ф.М. Економічна безпека: небезпеки і загрози національним та національно-державним інтересам України // Юридичний Вісник України. -2007. - №9-10. – 3-16 березня;   Медвідь Ф.М. Національні економічні інтереси України, їх пріоритети, загрози і небезпеки в системі регіонального розвитку держави // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2009. - Вип..44 (підсекція « Курасівські читання».С.262-269; Медвідь Ф.М.Економічна безпека України в умовах інтеграції до Європейської спільноти: правовий аспект/ Ф.М.Медвідь, Я.Б.Мельниченко, А.І.Твердохліб // Міжнародна науково-практична конференція «Децентралізація публічного адміністрування в умовах інтеграції України до Європейської спільноти: проблеми та перспективи»: Матеріали Міжнародної науково-практичної кеонференції викладачів, співробітників ВНЗ і наукових організацій, магістрантів, аспірантів, докторантів, представників громадських організацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств та інших установ. – 6-7 жовтня 2017 р. – Сєверодонєцк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2017. С.13-15; Медвідь Ф.М. Економічна безпека України в умовах глобальної нестабільності /Ф.М.Медвідь, М.Ф.Чорна // Становлення і розвиток української державності:[ зб.наук.праць]/ МАУП. – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. – Вип.13: Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Управління бізнесом в умовах глобальної нестабільності», 26 березня 2015 р./ редкол.: А М.Подоляка (голова) [та ін..].. – 2015.С.175-179;);

-аналіз характеру забезпечення енергетичної безпеки України в умовах становлення Енергетичної стратегії України «Безпека,  енергоефективність, конкурентоспроможність» на період до 2035 року (Медвідь Ф.М. Енергетична безпека України: правове забезпечення // Актуальні  проблеми  юридичної науки : збірник  тез  Міжнародної науково- практичної  конференції «Двадцять  перші осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 6 жовтня 2022 року).Хмельницький: Хмельницький  університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022.С.70-72;  Медвідь Ф.М. Енеггетична безпека України в системі міжнародної колективної безпеки / Ф.М. Медвідь, А.А.Бурлака, О.В.Шаповалова // Україна і світ: соціально-гуманітарні виміри безпеки та  співпраці: збірник тез учасників  Всеукраїнської  науково-практичної  конференції, 28  жовтня  2022 року, Державний податковий університет / упорядник Л. В. Чупрій. – Ірпінь : Державний податковий університет, 2022.С.62-65.;. Медвідь Ф.М. Енергетична безпека держави в контексті становлення стратегії національної безпеки України // Вісник Наукового інформаційно-аналітичного центру НАТО Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Випуск другий. / За заг.ред. Олега Білоуса. – Івано-Франківськ: «Гостинець», 2009.С.99-104;   Медвідь Ф.М. Енергетична безпека України: становлення національної стратегії// Наукові праці МАУП /Редкол.: В.Б.Захожай (голов.ред.) та ін. – К.: МАУП, 2010. - Вип.. 1(24). С.201-206; Медвідь Ф.М. Енергетична безпека України в контексті інноваційного розвитку: правове забезпечення // Збірник тез IV Міжнародної конференції «Перспективи провадження інновацій у атомну енергетику» (30 вересня 2022 року, м. Київ). [електронне джерело]. Київ. – С.35-39; Медвідь Ф.М. Енергетична безпека держави: політико-правові засади генези та становлення // Енергетична стратегія України як інструмент політики енергетичної безпеки: збірник матеріалів науково-практичної конференції, 23 грудня 2014 р., м.Київ /упоряди.: О.М.Суходоля, А.А.Сидоренко; С.В.Бєгун, А.А.Білуха; за аг.редО.М.Суходолі. – К.: НІСД, 2014.С.29-35);

-осмислення екологічної безпеки України в контексті небезпек і загроз національним інтересам України (Медвідь Ф.М. Екологічна безпека в умовах введення в дію Стратегії національної безпеки України / Ф.М.Медвідь, М.В.Урбанський, В.А.Кутузов,  Р.О. Марченко // The 4th  International scientific and practical conference “Fundamental and  applied research in the modern world” (November 18-20, 2020) BoScience   Publisher, Boston, USA. 2020. С.734-747; Медвідь Ф.М. Екологічна безпека України / Ф.М.Медвідь, А.І. Твердохліб// Забезпечення національної безпеки за основними напрямами життєдіяльності України: навч.пос.: у 2-х ч.: Ч.І./ В.А. Омельчук, М.П.Стрельбицький, С.Г.Гордієнко та ін.: за заг.ред. А.М.Кислого і М.П.Стрельбицького. К.: МАУП, 2021. С.221-229; Медвідь Ф.М. Право та суспільство в реаліях карантинного періоду: /Ф.М.Медвідь, О.А.Висоцька, О.М. Суярко // Матеріали  всеукраїнської  науково-практичної  конференції  для  студентів та аспірантів, Київ, 25 лютого 2021р. – К.: ДУІТ, 2021.С.235-242; Медвідь Ф.М.Екологічна безпека як правова категорія /Ф.М.Медвідь, А.І.Твердохліб, М.В. Урбанський // Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених /за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В. Відповідальні редактори: к.і.н.Мудрієвська І.І., к.і.н. Сафар’янс Є.В., к.ю.н. Малишев О.О.; ДУ ≪Інститут всесвітньої історії НАН України≫. Київ : Фенікс, 2020. С.283-287;.  Медвідь Ф.М. Екологічна безпека як важлива складова національної безпеки України / Ф.М.Медвідь, Доносо Варгас Сантьяго Феліпе, Твердохліб. А.І.// Екологічне право України. – 2016. - № 1-2.С.109-110.; Медвідь Ф.М. Екологічна безпека України в сучасних умовах охорони навколишнього середовища /Ф.М.Медвідь, Т.О.Курчина, А.І.Твердохліб // International Scientifie Conference Ekonomy and Society: modern foundation for human development: Conference Proceedings, Part І, Oktober 31, 2016/ Leipzig, Cermany: Baltija Publishing.С.12-15; Медвідь Ф.М. Проблеми екології етносу в системі екоосвіти // Проблеми екологічної освіти і виховання. Збірник науково-методичних праць. Том. 2. Львів: НМК - "Тезарарус", 1993.С.53-56.);

-аналіз гуманітарної безпеки України як важливої складової національної безпеки держави (Медвідь Ф.М.Гуманітарна безпека України / Ф.М.Медвідь, М.Ф.Чорна // Забезпечення національної безпеки за основними напрямами життєдіяльності України: навч.пос.: у 2-х ч.: Ч.І./ В.А. Омельчук, М.П.Стрельбицький, С.Г.Гордієнко та ін.: за заг.ред. А.М. Кислого,і М.П.Стрельбицького. К.: МАУП, 2021. С.178-188; Медвідь Ф.М. Гуманітарна безпека України в умовах викликів  ХХІ ст.: філософсько-правовий вимір / Ф.М.Медвідь, М.Ф.Чорна,А.І.Твердохліб, В.В. Шенгеловський // The 9 th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science” (May 13-15, 2020) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2020. С.697-707; Медвідь Ф.М. Консолідація українського суспільства: гуманітарні виміри (питання теорії та історіографії)/ А. А. Бурлака, О.В. Шаповалова // Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональні виміри. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 27-28 жовтня 2022 р.). – Івано-Франківськ, 2022. С.239-254; Medvid F. Formowanie sie, wspolezesnego narodu ukrainskego// Dz iedzictwo przeszlosei zwiazkow Jezvkowich, literackich I kulturowih polsko – balto – wschodnioslowianskih. Tom. V. Kultura I literature. – Bialystok, 2000.С.116 - 123; Медвідь Ф.М. Духовний будівничий української нації. До 150-ліття з дня народження Митрополита Галицького Андрея Шептицького / Ф.М.Медвідь, М.Ф.Чорна // Юридичний Вісник України. -2015.  № 21. - 30 травня – 5 червня. С.14-15);

-розкриття характеру і становлення інформаційної безпеки України в умовах сучасного кіберпростору (Медвідь Ф.М. Інформаційна безпека України: ґенеза і становлення // Наукові праці МАУП /Редкол.:В.Б.Захожай (гол.ред.) та ін. – К.: ДП «Вид.дім «Персонал», 2010. – Вип..2(25). С.116-122; Медвідь Ф.М. Кібернетична безпека України в умовах гібридної війни з Російською Федерацією / Ф.М.Медвідь, Т.О. Курчина , А.І. Твердохліб // International scientifie-practical  conference Integration of Business Structures: Stratgies fnd Technologies,Part І, February 24, 2017,Tbilisi, Ceorgia: Baltija Publishing.С.21-23.;Медвідь Ф.М.  Україна в умовах гібридної війни з Російською Федерацією: сучасні виклики кібербезпеки // Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, 19-20 квітня 2017 р./ М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київський національний університет культури і мистецтв; редкол.: М.М.Поплавський (голова), Костиря І.О. (заст..голови) [та ін.]. –Ч.1.-Київ: Вид.центр КНУКіМ, 2017.С.228-231; Медвідь Ф.М. Інформаційна безпека держави в контексті становлення стратегії національної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародної безпеки: український вимір: Матеріали круглих столів та конференцій, проведених Національним інститутом проблем міжнародної безпеки впродовж 2008-2009 років / Національний інститут проблем міжнародної безпеки. – К.: ВД «Стилос», 2010.С.459-470);

- осмислення політичної корупції як латентної загрози національній безпеці України (Медвідь Ф.М. Політична корупція як загроза національній безпеці України /Ф.М.Медвідь, М.В.Урбанський // Трансформація соціальних інститутів в інформаційному суспільстві. ІУ Конгрес соціологічної асоціації України. Тези доповідей. Харків 28-29 жовтня 2021 року.С.30-32;   Медвідь Ф.М. Політична корупція як латентна (прихована) загроза національній безпеці України / Ф.М.Медвідь, А.І.Твердохліб, В.Л. Кузьменко.,О.М. Суярко, Годжаєв Заман іслам огли, О.В. Шаповалова// The 9 th International scientific and practical conference “Results of modern scientific research and development” (November 14-16, 2021) Barca Academy Publishing, Madrid, Spain. 2021. С.546-553;   Медвідь Ф.М. Політична корупція  як латентний чинник руйнації державного механізму  управління національною безпекою України/ Ф.М.Медвідь, М.В.Урбанський, О.В.Шаповалова // Сучасний стан та перспективи  розвитку правової науки України ув умовах сьогодення. Всеукраїнська науково-практична конференція для студентів та аспірантів 28 жовтня 2021 року.С.63-69; Медвідь Ф.М. Антикорупційна політико-правова культура: сучасні підходи /Ф.М.Медвідь, М.В. Урбанський // VIIІ Методологічні читання – Розвиток політичної науки в Україні:сучасні методологічні тренди та практичні виміри (пам’яті професора Валерія Миколайовича Денисенка): Матеріали восьмої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 10 грудня 2021 р.) / За наук. ред. д. політ. н. Г.В. Шипунова; відп. за вип. А.М. Сабара, Г.В. Іленьків. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. С.187-189; Медвіь Ф.М. Корупція в Україні: причини поширення та нормативно-правові механізми протидії /Ф.М. Медвідь, Я.Б. Мельниченко, А.І. Твердохліб.// Збірник Міжнародної науково-практичної конференції «Антикорупційна діяльність в Україні», 9 грудня 2016. – К.: МАУП, 2016. С.101-105;);

-аналіз напрямів співпраці України з міжнародними організаціями у сфері регіональної та національної безпеки  (Медвідь Ф.М.Національні інтереси України в умовах викликів регіоналізації та глобалізації/ Ф.М. Медвідь, К.В. Боришполець, В.Л.Кузьменко// Соціально-політичні процеси в Україні та світі у контексті глобалізаційних перетворень [Електронний ресурс]: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ірпінь, 23  квітня 2021 року) / укладачі: Чупрій Л. В.,  Мухін І. М. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2021.С.106-112;   Медвідь Ф.М. Політико-правові засади аналізу категорії „національно-державні інтереси України” в системі міжнародних відносин // Наукові записки / Курасівські читання – 2005. –Вип. 30,кн..2. –К.: ІПіЕНД,  2006.- /Сер. ”Політологія і етнологія”.С.341-351; Медвідь Ф.М. Становлення стратегії національної безпеки України в умовах боротьби з міжнародним тероризмом // Проблеми безпеки особистості, суспільства, держави. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – 2007. - № 7.С.57- 59;); Медвідь Ф.М. Національні та національно-державні інтереси України в системі міжнародної безпеки /Ф.М.Медвідь, А.І.Твердохліб М.В., Урбанський // The 9th  International  scientific and  practical  conference “Scientific achievements of modern society” (April 28-30, 2020) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2020. С.724-734; 

-аналіз напрямів співпраці України з провідними країнами світу в умовах розбудови колективної системи  безпеки  (Медвідь Ф.М. Національні інтереси України: філософсько-правовий вимір / Ф.М.Медвідь, А.І.Твердохліб, М.В. Урбанський // Актуальні     проблеми     правової  науки    в   сучасному   світі:  в  умовах глобалізації  розвитку інфраструктури: Матеріали  Х  Міжнародної  наукової конференції. – К. : ДУІТ, 2020. С.278-283;   Медвідь Ф.М. Національно-державні інтереси та геополітичні пріоритети України в умовах розширення Європейського Союзу: політико-правові аспекти // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2007. – Вип..18.С.44-50;  Медвідь Ф.М. Українсько-польське партнерство в умовах поглибленого сусідства між Україною і ЄС // Київські полоністичні студії. Європейський вимір української полоністики. – Том ІХ. – Київ: КНУ, 2007.С.569-575;   Медвідь Ф.М. Посилена угода Україна ЄС в контексті випрацювання стратегії національного розвитку // Правові та соціополітичні аспекти взаємовідносин ЄС – Україна: Матеріали шостої міжнародної наукової конференції з серії «Європейське право сьогодні: освіта, наука, практика»: 23-24 жовтня 2008 р./ Укл. М.В.Примуш. -Донецьк:  ДонНУ, 2008.С.212-220;  Медвідь Ф.М. Україна – ЄС: на шляху до нового формату відносин в контексті випрацювання стратегії національного розвитку Медвідь Ф.М. Посилена угода Україна - ЄС в контексті вироблення стратегії національного розвитку // Україна-ЄС: на шляху до нового формату відносин: матеріали міжнародного «круглого столу» (Київ, 24 квітня 2008 р.)/ Національний інститут проблем міжнародної безпеки. – К.: НІПМБ, 2008. С.59-68);

- осмислення нової геополітичної ролі України (Медвідь Ф.М. Геополітичні студії ідеологів національного державотворення першої половини ХХ століття: візія у майбутнє /Ф.М.Медвідь, О.А.Федоренко // Становлення і розвиток української державності: [зб.наук.пр.]/ МАУП.- К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. –Вип.9: Матеріали УІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Україна як геополітична реальність: політика, економіка, право, духовність», м.Київ, МАУП, 21 березня 2013 р./ Редкол.: А.М.Подоляка (голова) [та ін..]. – 2013.С.67-72; Медвідь Ф.М. Україна в геополітичній доктрині Юрія Липи /Ф.М.Медвідь, В.В.Баран // Наукові праці МАУП /редкол.: А.М.Подоляка (голов.ред.) [та ін..]. – К.: МАУП, 2001. – Вип.3 (38). – К.: ДП «Вид.дім «Персонал», 2013.С.46-52; Медвідь Ф.М. Запорозька Січ як праобраз української держави / Ф.М.Медвідь, М.В. Урбанський, П.М. Давидюк, Р.О. Марченко // Проблеми  модернізації  України : [зб.  наук.  пр.] / МАУП.  -  К.:  МАУП, 2008 -Вип. 11: Матеріали Звітної. наук.-практ. конф. “Теоретичні та прикладні проблеми розвитку горомадянського суспільства і євроінтеграційних процесів державного будівництва” м. Київ, МАУП,20 листопада  2020 р. / редкол. : М. Ф. Гончаренко (голова) [та ін.]. – 2020. С.138-144;); Медвідь Ф.М.  Українська козацька республіка Богдана Хмельницького: національні інтереси і геополітичні пріоритети // Гетьманська Україна між Польщею, Росією та Туреччиною. Монографія. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. С.40-50; Медвідь Ф.М.Призначення України в геополітичному вченні Юрія Липи /Ф.М.Медвідь, А.М.Медвідь // Держава в теорії і практиці українського націоналізму. Матеріали УІ Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, Івано-Франківськ, 26-27 червня 2015 р./ Наук.ред. О.М.Сич. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015.С.277-289; Медвідь Ф.М.  Правова культура як ціннісна характеристика правової системи України в умовах адаптпції до права Європейського Союзу/ Ф.М. Медвідь, Т.О.  Курчина,А.І.  Твердохліб, Я.Б.  Мельниченко // Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти: матеріали ІІІ Всеукраїнської за міжнародною участю науково-практичної конференції (м. Полтава, 25-26 жовтня 2018 року). – Полтава: Россава, 2018.С.38-39);  

-розпрацювання політико-правової доктрини українських мислителів (Медвідь Ф.М.Адміністративно-правова доктрина про загрози і небезпеки національним інтересам України /Ф.М. Медвідь, Я.Б. Мельниченко, Т.О.Курчина // Критичне мислення у вільному суспільстві: теоретико-методологічний, конституційно-  та міжнародно-правовий потенціал:  Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ,17 квітня 2019 р. – Київ:Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2019. С.83-88; Медвідь Ф.М. Політико-правова доктрина Мирослава Поповича /Ф.М.Медвідь, А.М. Медвідь, М.Ф.Чорна // Проблеми модернізації України: [зб.наук.пр.] / МАУП. –К.: ДП «Видавничий дім «Персонал» , 2008 – Вип.7: Матеріали звітн. Наук. - практ.конф. «Теоретико-методологічні засади та соціальна практика модернізації України: політичні, юридичні, економічні та психологічні проблеми», 29 листопада 2018 р.; ІУ Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку України в умовах європейської інтеграції», 14 листопада 2018 р.; Міжнар. наук.конф. «Сучасні аспекти модернізації освіти в Україні: стан, проблеми, тенденції розвитку», 7 грудня 2018 р. / редкол.: М.Н.Курко (голова) [та ін.]. – 2018. С.142-143; . Медвідь Ф.М. Політико-правова доктрина державотворення М.Грушевського/ Ф.М.Медвідь, Т.О.Курчина, А.І. Твердохліб // Українське право й законодавство за доби Української революції (1917 – 1921 рр.): збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, 30 листопада 2017 року/ ред.кол.І.С.Гриценко, М.І.Мірошниченко, П.П.Захарченко, І.АМацелюх та ін. – К.: «Print Day» Ltd., 2018.С.74-75; Медвідь Ф.М. Правова доктрина як джерело (форма) права / Ф.М.Медвідь, А.М. Медвідь, Е.В. Чорний // Проблеми модернізації України: [зб.наук.пр.] /МАУП. – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. – Вип.5.: Матеріали Звітної науово-практичної конференції «Соціальна практика та теоретико-методологічні засади модернізації України (політичні, юридичні, економічні та психологічні проблеми)», 30 листопада  2017 р. /редкол.:   М.Н.Курко (голова) [та ін..]. – 2017.С.199-201;Медвідь Ф.М.  Михайло Грушевський як голова Наукового товариства ім.Шевченка // Наукові праці МАУП. – Серія: Політичні науки. – 2017. – Вип.2 (53)/ [редкол.: М.Н.Курко (голов.ред.) та ін.].- Київ: МАУП, ДП «Вид.дім «Персонал», 2017.С.72-77; Медвідь Ф.М. Правова доктрина як джерело (форма) права// Актуальні питання реформування правової системи: зб.матеріалів ХІУ Міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 16-17 червня 2017 р.)/ укл.Л.М.Джурак. – Луцьк: Вежа-Друк, 2017. С.52-54; Медвідь Ф.М. Дмитро Чижевський як філософ культури на слов'янському ґрунті/ Ф.М.Медвідь, А.М. Медвідь // Дмитро Чижевський і українська культура: Наук.- аналіт. збірник / Відп. ред. І. Макаровський. Івано-Франківськ: ІТУНГ, 1995. С.37-42);

- осмилення феномену української державності в процесі консолідації українського суспільстів (Медвідь Ф.М. Українська державність: питання теорії та історіографії/ Ф.Медвідь Ф.М. А.В. Мурдій, О.В. Шаповалова // Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті історичних подій ХХ–ХХІ століть : зб. наук.пр. Хмельницького ін-ту МАУП. – Хмельницький : Вид-во МАУП, 2022. – Вип. 15.– С.152-160.; Медвідь Ф.М. Консолідація українського суспільства: гуманітарні виміри (питання теорії та історіографії / Ф.М.Медвідь, А.А. Бурлака, О.В. Шаповалова// Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональні виміри. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 27-28 жовтня 2022 р.). – Івано-Франківськ, 2022. С.239-254; Медвідь Ф.М. Консолідація українського суспільства в період Майдану та російсько-українська війна: порівняльний аналіз // Революція Гідності:на шляху до історії «Майдан і російсько-українська війна в національному та глобальному вимірах» онлайн. Програма онайн 17–18 листопада 2022 року .-  Київ, 2022.С.26; Медвідь Ф.М. Правова система України: питання історії, теорії та історіографії/ Ф.М.Медвідь, М.В.Урбанський, О.А.Висоцька, В.М.Воробей, В.Л.Кузьменко, М.Є.Профір // The 1 st International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects” (October 10-12, 2021) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2021.С.539-545;Медвідь Ф.М.  Правова система України: питання історії та історіографії // Ф.М.Медвідь, В.М. Воробей, Ф.С.Височін // Матеріали 20-ї Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання історії науки і техніки» / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ, 2021.С.165-169; Медвыдь Ф.М. Правове регулювання суспільних відносин: сучасні засади / Ф.М.Медвыдь, А.І. Твердохліб, М.В.  Урбанський// Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу : збірник матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 7-8 грудня 2021 р. / Полт.ін-т економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» ; відп. ред. Р. Басенко. Полтава : ПІЕП, 2022 С.12-15);

-осмислення національно-патріотичного виховання (Медвідь Ф.М. Історико-культурний туризм в Україні: національно-патріотичне виховання молоді / Ф.М.Медвідь, М.Ф. Чорна, О.В. Шаповалова // Гостинність,сервіс, туризм:досвід,   проблеми, інновації  тези доповідей  IX Міжнар.  наук.-практ.  інтернет-конф.,  Київ, 14-15  квіт.,  2022 р. /М-во  освіти  і  науки  України; М-во культури та інформаційної  політ.  України; Київ.  нац.  ун-т культури  і мистецтв  ; Київ.  ун-т  культури ;  Ф-т  готельно- ресторанного і турист. бізнесу. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2022. С.138-142; Медвідь Ф.М. Національно-патріотичне виховання молоді в рамках історико-культурного туризму / Ф.М.Медвідь, А.І.Твердохліб, М.В.Урбанський // Історико-культурний туризм: український та зарубіжний досвід. Збірник матеріалів Другої міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 11 лютого 2022 р.). / Редкол.: І. Патриляк (голова), М. Маркова, О. Реєнт, В. Капелюшний, І. Ілієв, О. Гончаров, М. Казьмирчук, Р. Конта, А. Коцур, В. Пилипенко, Н. Терес. Київ : Видавництво Ліра-К, 2022 .С.102-108; Ф.М.Медвідь. Соціально-гуманітарні аспекти виховання патріотизму в молоді в рамках істоико-культурного туризму / Ф.М.Медвідь, А.А.Бурлака, О.В.Шаповалова // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. ІV Міжнар. наук.-практ.конф. (21 вересня 2022 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. –Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2022. С.240 -246.; Медвідь Ф.М. Національно-патріотичне виховання студентів-юристів у соціально-виховній та психологічний роботі / Ф.М.Медвідь, М.Ф.Чорна  // Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2022: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. Чернігів, 10 черв. 2022 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2022.С.291-295; Медвідь Ф.М. Краєзнавчо-туристичні студії як засіб національно-патріотичного виховання молоді/ Ф.М.Медвідь, М.Ф.Чорна, О.В.Шаповалова// Україна в контексті соціогуманітарних викликів сучасності: історичний досвід та перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю). 17 травня 2022 року. Переяслав, 2022. С.134-139; Медвідь Ф.М. Правове регулювання суспільних відносин: сучасні засади / Ф.М.Медвідь, А.І.Твердохліб, М.В. Урбанський  // Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу : збірник матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 7-8 грудня 2021 р. / Полт.ін-т економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» ; відп. ред. Р. Басенко. Полтава : ПІЕП, 2022.С.12-15; Медвідь Ф.М. Сучасний український виховний ідеал в умовах необхідності зміцнення національної єдності// Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку /МАУП. – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2010. – Вип. 2.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: соціалізація та соціальна адаптація особистості», М.Київ, МАУП, 14 травня 2010 р./редкол.:А.М.Подоляка (голов.ред.), О.Л.Туриніна (відп.ред.). – 2011.С.51-55; Медвідь Ф.М. Національно-патріотичне виховання молоді в системі вищої школи: теоретико-методологічні засади./ Ф.М.Медвідь, А.М.Медвідь// Формування  національних, загальнолюдських ціннісних орієнтації студентської молоді: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (11-12 грудня 2002р.) / відп. ред. Мазаракі А.А. – К.: КНТЕУ, 2002.С.32-34; Медвідь Ф.М. Національне виховання студентської молоді: теоретико-методологічні засади/ Ф.М.Медвідь, В.Т. Білоус // Всебічний розвиток особистості студента: Матеріали науково-практичної конференції / За ред. академіка АПН України  Д.О. Тхожевського. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001, С.27-32; Медвідь Ф.М. Виховання української еліти в системі національної освіти: гуманітарні засади // Мандрівець. Видання “Наукових записок Національного університету “Києво-Могилянська Академія”. – Тернопіль: Мандрівець, 2001. - №1-2 (30-31). С.50-53; Медвідь Ф.М. Український етнос: екологічні реалії і перспективи // Церква і соціальні проблеми. Екологія, економіка і християнська мораль: українська дійсність і перспективи. – Львів: Місіонер, 2000.С.367-377; Медвідь Ф.М. Національно-патріотичне виховання студентської молоді: концептуальні підходи  / Ф.М.Медвідь, А.М.Медвідь// Оптимізація процесу фізичного виховання в системі освіти. Всеукр. наук. конф. Київ - Тернопіль, ТДПУ; УДУФВіС, 1997. С.134-136; Медвідь Ф.М. Національне виховання в негуманітарному вузі: концептуальні засади // Вивчення молоді на сучасному етапі: питання методології і методики.Міжнар. наук.-практ. конф. - Київ.: А.Л.Д., 1996.С.111-114); 

-осмислення феномену правової культури суспільства (Медвідь Ф.М.  Становлення та трансформація освіти в Україні: зміна парадигм і орієнтацій // Філософія. Історія культури. Освіта: Доповіді та повідомлення III Міжнародного конгресу україністів. - Харків: Око, 1996. С.368-371; Медвідь Ф.М.  Гуманізація та гуманітаризація фізкультурної освіти та підготовки кадрів у контексті українського національного відродження // Здоров'я, фізична культура і спорт. Науковий вісник ВДУ. Журнал Волинського державного університету ім. Лесі Українки. -№ 6. - Луцьк: ВДУ, 1997. С.105-109.; Медвідь Ф.М. Гуманітарні проблеми спортивної освіти // Книжковий світ. - № 2. - 1998.С.14; Медвідь Ф.М. Формування правової культури та подолання правового нігілізму в системі виховання студента-податківця /Ф.М.Медвідь, Я.Ф. Медвідь // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти: Матеріали третіх Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2005. С.234-237; Медвідь Ф.М. Правова культура як базова характеристика правової системи України: питання теорії / Ф.М.Медвідь, А.І. Твердохліб, О.М. Суярко, О.В. Шаповалова // Будівельне право: теорія та практика містопланування та містобудування. Зб. наук. пр. Вип. V. За матеріалами П’ятої Міжнародної наук.-практ. конф. «Будівельне право» (Київ, 10 грудня 2021 р.)/ Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : КНУБА, «Економічна думка»,  2021. С.20-27; Медвідь Ф.М. Трансформація політичної системи в умовах становлення правової держави в Україні/ Ф.М. Медвідь, А.І. Твердохліб, М.В.Урбанський // Політичні трансформації  сучасного суспільства: колективна монографія / за наук. редакцією Т. Шаравари. Київ: Видавництво Ліра-К, 2021.С.32-42; Медвідь Ф.М. Правова культура як умова забезпечення принципів народовладдя в умовах становлення громадянського суспільства в Україні / Ф.М. Медвідь, А.І.Твердохліб, В.А. Кутузов, В.В. Шеленговський // Проблеми  модернізації  України : [зб.  наук.  пр.] / МАУП.  -  К.:  МАУП, 2008 -Вип. 11: Матеріали Звітної. наук.-практ. конф. “Теоретичні та прикладні проблеми розвитку горомадянського суспільства і євроінтеграційних процесів державного будівництва” м. Київ, МАУП,20 листопада 2020 р. / редкол. : М. Ф. Гончаренко (голова) [та ін.]. - 2020. С.134-137; Медвідь Ф.М. Інтерпретація права як цінності культури як засаднича підстава дотримання конституційних права і свобод людини і громадянина / Ф.М. Медвідь, Я.Б. Мельниченко, А.І. Твердохліб // Захист   прав  людини:  міжнародний     та  вітчизняний  досвід:  матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (16 травня 2019 року). – Київ: Національна академія прокуратури України, 2019.С.401-406; Медвідь Ф.М. Правова культура українського суспільсьва в умовах модернізації освіти / Ф.М. Медвідь, Я.Б. Мельниченко, А.І. Твердохліб,М.Ф. Чорна // Проблеми модернізації України: [зб.наук.пр.] / МАУП. – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. – Вип.8: Матеріали Міжнар. наук.конф. «Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики», 11 квітня 2019 р. / редкол.: М.Н.Курко (голова) [та ін.].С.360-362; Медвідь Ф.М.  Формування правової культури студентів дисциплінами гуманітарного циклу у вищій школі / Ф.М. Медвідь, Т.О. Курчина, А.І. Твердохліб // Гуманітарна складова вищої освіти: досвід і проблеми: Матеріали Міжнародної наукової Інтернет-конференції, Київ, 29 травня 2018 р.: Тези доповідей. – К.: НУХТ, 2018. С.57-59; Медвідь Ф.М. Політико-правове поле партійної та виборчої систем в Україні (на матеріалах виборів народних депутатів України 1994 – 2007 років // Політичні партії і вибори: українські та світові практики: збірник статей і тез за результатами наукової конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 8 жовтня 2016 року / За заг.редакцією А. Романюка. – Львів: Простір-М, 2017. С.80-87; Медвідь Ф.М.  Феномен правової культури: сучасні підходи / Ф.М. Медвідь, Т.О. Курчина, М.Ф. Чорна, А.І.  Твердохліб // Збірник ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток Української держави в умовах активізації євро інтеграційних процесів», м.Київ, 01 березня 2017. – К.: МАУП, 2017.С.98-106; Медвідь Ф.М. Вплив правової культури на утвердження в Україні принципу верховенства права / Ф.М. Медвідь,А.І. Твердохліб,Н.С.  Моргун, Е.В. Чорний // Збірник ІУ Міжнародної науково-практичної конференції «Роль юриспруденції у формуванні сучасного суспільства» (7 жовтня2016 р). – К.: МАУП, 2016.С.141 – 146;  Медвідь Ф.М. Правова культура українського суспільства в контексті побудови правової держави/ Ф.М. Медвідь, Н.С. Моргун, О.В. Корня, І.В.  Ромашина // Проблеми модернізації України: [зб.наук.пр] / МАУП. – К.: ДП «Видавничий дім» «Персонал»,2008. – Вип.2: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Правова держава та демократичне суспільство: фактори розвитку та взаємодії», 14 квітня 2016 р./ редкол.: М.Н .Курко (голова) [та ін..].- 2016.С.148-153;Медвідь Ф.М. Духовний будівничий української нації (до 150-ліття з дня народження Митрополита Андрея Шептицького) /Ф.М. Медвідь, М.Ф. Чорна // Національна ідея: Гуманітарно-освітня концепція Митрополита Андрея Шептицького: Зб.праць / Упорядник І.В.Барановський. – Львів: Українська академія друкарства, 2015.С.50-60; Медвідь Ф.М.   Митрополит Галицький Андрей Шептицький як духовний будівничий української нації / Ф.М. Медвідь, М.Ф. Чорна // «Українська Греко-Католицька Церква у контексті вітчизняної історії та сучасних суспільних реалій» (до 150-ліття з дня народження митрополита Андрея Шептицького та 70-ліття з дня ув’язнення патріарха Йосипа Сліпого): Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м.Тернопіль, 24-25 квітня 2015 р.)/ За заг. ред.Д.Істор.н. Е.Бистрицької (гол.ред.), д.істтор.н.І.Зуляка, д.філос.н.А.Колодного, д.філос.н.П.Яроцького. – Тернопіль-Київ: Вектор, 2015.С.89-94.)

Практичне значення наукового доробку вченого полягає в тому, що:

-дозволяє забезпечити ефективність вітчизняного політико-правового процесу відповідно до положень  Конституції України  утвердження України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави,  визначити пріоритети формування громадянського суспільства як європейської країни, самодостатньої особистості. (Медвідь Ф.М. Трансформація політичної системи в умовах становлення правової держави в Україні/Ф.М.Медвідь, А.І.Твердохліб, М.В.Урбанський // Політичні трансформації  сучасного суспільства: колективна монографія / за наук. редакцією Т. Шаравари.Київ:  Видавництво Ліра-К, 2021.С.32-42).

-обґрунтовані концептуальні підвалини формування політики національної безпеки  України як суверенного, самодостатнього суб'єкта світової історії ( Медвідь Ф.М. Національна безпека України в умовах деокупації: актуальні проблеми /Ф.М.Медвідь, М.Ф.Чорна // Політологічні читання імені професора Богдана Яроша : зб. наук. пр. та навч.-метод. праць / за заг. ред. В. І. Бортнікова, О. Б. Ярош, Я. Б. Яроша. − Луцьк : Вежа-Друк, 2022. – Вип. 11. С.100-108; Медвідь Ф.М. Проблеми децентралізації публічної влади в контексті національної безпеки України // Децентралізація публічної влади в Україні у контексті зарубіжного досвіду та євроінтеграційних процесів: колективна монографія / За наук.ред.проф. О.В.Батанова, доц. Р.Б.Бедрія; передмова академіка НАН України Ю.С.Шемшученка. Львів: СПОЛОМ, 2021. С.67-83). 

- обгрунтовує характер політико-правових засад генези і становлення національних інтересів України як суверенної держави, як суб’єкта міжнародної політики.(Медвідь Ф.М. Національна безпека і національні інтереси України в глобалізованому світі Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск.С.245-253.; Медвідь Ф.М. Національні інтереси України та їх пріоритети в умовах глобалізованого світу: небезпеки та загрози / Ф.М.Медвідь, Р.І.Буга// Наукові праці МАУП /Редкол.: В.Б.Захожай (гол.ред.) [та ін.]. –К.: МАУП,2001. – Вип. 3(26). -  К.: ДП «Вид.дім «Персонал», 2010. С.112-117. ).

- систематизує і обгрунтовує пріоритетні напрями забепечення політики національної безпеки України в економічній, енергетичній, інформаційній, екологічній та гуманітарній сферах в умовах євроатлантичного виміру (Медвідь Ф.М. Національна безпека України в умовах формування європейської системи колективної безпеки // Україна в нових реаліях: політичні, економічні та правові орієнтири розвитку: збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17 травня 2011 року / Національний університет ДПС України, НДІ фінансового права. – К.: Алеута, 2011.С.93-98; Медвідь Ф.М. Економічна безпека: небезпеки і загрози національним та національно-державним інтересам України // Вісник УАДУ. – К.: Вид-во УАДУ, 2003. – №2. С.354 - 359;   Медвідь Ф.М. Енергетична безпека України: становлення національної стратегії// Наукові праці МАУП /Редкол.: В.Б.Захожай (голов.ред.) та ін. – К.: МАУП, 2010. - Вип.1(24). С.201-206; Медвідь Ф.М. Екологічна безпека України / Ф.М.Медвідь, А.І. Твердохліб// Забезпечення національної безпеки за основними напрямами життєдіяльності України: навч.пос.: у 2-х ч.: Ч.І./ В.А. Омельчук, М.П.Стрельбицький, С.Г.Гордієнко та ін.: за заг.ред. А.М.Кислого і М.П.Стрельбицького. К.: МАУП, 2021. С.221-229; Медвідь Ф.М.Гуманітарна безпека України / Ф.М.Медвідь, М.Ф.Чорна // Забезпечення національної безпеки за основними напрямами життєдіяльності України: навч.пос.: у 2-х ч.: Ч.І./ В.А. Омельчук, М.П.Стрельбицький, С.Г.Гордієнко та ін.: за заг.ред. А.М. Кислого,і М.П.Стрельбицького. К.: МАУП, 2021. С.178-188).

- пропонує обгрунтовання  місця і ролі національної ідеї в структурі національної безпеки України в умовах децентралізації політичної влади (Медвідь Ф.М. Ідея національного поступу у творчості Івана Франка // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня -1 жовтня 2006 р.) – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – Т.1.С.80-86; Медвідь Ф.М.  Українська козацька республіка Богдана Хмельницького: національні інтереси і геополітичні пріоритети // Гетьманська Україна між Польщею, Росією та Туреччиною. Монографія. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. С.40-50; Медвідь Ф.М.Призначення України в геополітичному вченні Юрія Липи /Ф.М.Медвідь, А.М.Медвідь // Держава в теорії і практиці українського націоналізму. Матеріали УІ Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, Івано-Франківськ, 26-27 червня 2015 р./ Наук.ред. О.М.Сич. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015.С.277-289; Медвідь Ф.М. Проблеми децентралізації публічної влади в контексті національної безпеки України // Децентралізація публічної влади в Україні у контексті зарубіжного досвіду та євроінтеграційних процесів: колективна монографія / За наук.ред.проф. О.В.Батанова, доц. Р.Б.Бедрія; передмова академіка НАН України Ю.С.Шемшученка. Львів: СПОЛОМ, 2021. С.67-83;).

Нагороди 
- Грамотою командування військової частини (1981);
- Почесною грамотою ЦК ВЛКСМ (1987);

-  Грамотою Львівської обласної державної адміністрації (1996);

- Грамотою  Національного університету ДПС України (2004);

-Медалю «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.» (2005);

- Почесною  грамотою Союзу юристів України  (2008);

- Грамотою Міжрегіональної Академії управління персоналом (2011);

- Почесною  грамотою Міжрегіональної Академії управління персоналом(2012);

- Почесною грамотою Міжрегіональної Академії управління персоналом (2013);

- Відзнакою «Вірність козацьким традиціям»(2014);

- Орденом «Богдана Хмельницького ІІ ступеня» (2015);

- Орденом  «Українське козацтво» (2015);

- Почесною  грамота Союзу юристів України (2016);

- орденом  «Георгія Побідоносця 2 ступеня»()2017;

- Почесною  грамотою Українського  фонду культури імені Бориса

  Олійника(2017); 

- Грамотою Міжрегіональної Академії управління персоналом (2019); 

- Грамотою  Міжрегіональної академії управління персоналом (2022).

Джерела 
1.Павлюк С., Скочій П. Конгрес української інтелігенції Львівщини // Львівщина -96. Регіональний річник. – Кн. 1. – Тернопіль: Збруч. – Львів: „Український шлях”, 1996. – С.185-186.

2.Завідуючі кафедрами соціально-гуманітарних дисциплін вищих закладів освіти України (Ш-ІУ рівнів акредитації). Уклад.: М.К.Левківський, 

О.М.Мовчан, І.М.Луговська, Т.П.Дараган. – К.: Вид-во „Генеза”, 1997.

3. 60 років Львівському інституту внутрішніх справ при НАВС України: Історія навчального закладу у фотодокументах. – Львів, 1999. – 15 с. 

4. Історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1940-2000): Ювілейна книга. – Львів, 2000. – 293 с.

5. Медвідь Федір Михайлович // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль: ВАТ   ТВПК „Збруч”, 2005. – Т.2. К – О. – С.486-487. 6.Микульський В.Львівський період Федора Медвідя: штрихи до наукового портрета педагога і громадського діяча // „Гілка золотого каштана”. Літературний вісник Української Асоціації письменників Західного регіону, вид-ва „Плай”. – Лист. – груд. 2006. - № 9. – С.13-15.

7.Кирилюк Ф., Останець Ю.Федір Медвідь – педагог і вчений // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Філософія. Випуск 5-6. Ужгород: Вид-во УжНУ „Говерла”, 2007. – С.270-274.

8.5. Медвідь Федір Михайлович: бібліографічний покажчик наукових та навчально-методичних праць / Упорядники: А.М.Герасименко, Л.О.Сай-Боднар; вступна стаття М.Г.Гордієнка, І.М.Якушева. – К.: Атіка, 2007. – 76 с. 9.Якушев І.М., Гордієнко М.Г. Федір Михайлович Медвідь – вчений і педагог. До 55 –річчя від дня народження // Здоровий спосіб життя: зб.наук.ст./Ред.-Ю.М.Панишко. – Львів: СПОЛОМ, 2012. -   С.47-54.

10. Оздоровча рухова активність : анот. бібліогр.  покажч. друкованих видань трьома мовами / уклад. Ірина Свістельник. – К. : Кондор , 2014. – 454 с.  (Серія  „Інформаційне забезпечення фізичної рекреації, реабілітації і здоров’я людини ” ,  вип. 3).

11.Сухий О.М. Медвідь Федір Михайлович //  ENCYCLOPEDIA. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т.Т.ІІ: К-Я. –Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. - С.118. 

12.Бакалець О. До 60-річчя доктора наук в галузі політології, професора історії та теорії держави і права, академіка Ф.М.Медведя // Аннали юридичної історії. – Т.2. Номенр 1-2, січень-червень 2018. -   С.191-193.

13. Міжрегіональна академія управління персоналом. Навчально-науковий інститут права. До 30-річчя заснування Академії. – К.: МАУП, 2019. – 24 с.  14. МАУП – 30. Віват Академія! / за ред. Г.В. Щокіна, Є. О. Романенка, М.Ф. Головатого. – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2019. – 356 с.